Антонюк Валерій Степанович — український релігійний діяч
 Антонюк Валерій Юрійович — український музикант і композитор